Barrikadnaja je:

 Barrikadnaja (stanice metra v Moskvě) – stanice metra v Moskvě
 Barrikadnaja (ulice) – moskevská ulice